Der Challenge Cup 2018/19 der Männer begann mit der ersten Runde am 6. November 2018 und endete mit den Finalspielen am 20. und 27. März 2019, in denen sich VK Lokomotiv-Belogorje aus Russland gegen Vero Volley Monza aus Italien durchsetzte.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde traten 20 Mannschaften an. Die zehn Sieger kamen ins Sechzehntelfinale. Von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen. Alle Runden wurden in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2018 Männer
Volleyballsaison 2018/19
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften